

Codici 
 ste – codice ISO 639-3 della lingua liaa-seti

Acronimi 

 Simplified Technical English (linguaggio controllato settoriale)